Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її перемогла Олена Дементьєва.

Жустін Енен-Арденн виграла титул, у фіналі перемігши Серену Вільямс з рахунком 6–3, 6–4. Це був 2-й титул для Енен-Арденн за рік і 8-й у кар'єрі.

Сіяні гравчині 
Тенісистки до дев'ятої сіяної виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Family Circle Cup
2003